Marčić est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur croate de football
 (né en 1996), joueur serbe de football

Homonymie de patronyme
Patronyme serbe